Maud Marshal, condesa de Norfolk y condesa de Surrey (1192–27 de marzo de 1248), fue una noble anglonormanda y una rica coheredera de su padre, William Marshal, I conde de Pembroke, y de su madre, Isabel de Clare, IV condesa de Pembroke suo iure. Maud fue la primogénita del matrimonio entre William e Isabel. Se casó dos veces: con Hugh Bigod, III conde de Norfolk, y con William de Warenne, V conde de Surrey.

A Maud también se la conocía como Matilda Marshal.

Familia 
Se desconoce su fecha de nacimiento, aunque sí que se sabe que fue después de 1191. Fue la primogénita de William Marshal y de Isabel de Clare, que fue una de las grandes herederas de Gales e Irlanda. Maud tuvo cinco hermanos y cuatro hermanas más jóvenes que ella. Fue coheredera de las extensas y ricas propiedades de sus padres.

Sus abuelos paternos fueron John FitzGilbert Marshal y Sybilla de Salisbury, y sus abuelos maternos fueron Richard de Clare, II conde de Pembroke (conocido como «Strongbow»), y Aoife de Leinster.

Matrimonios y descendencia 
Antes de la cuaresma de 1207, Maud se casó con su primer marido, Hugh Bigod, III conde de Norfolk. Fue mediante esta unión entre Maud y Hugh que el cargo de conde mariscal de Inglaterra recayó finalmente en los duques de Norfolk de los Howard. En 1215, Hugh fue uno de los veinticinco fiadores de la Carta Magna. Accedió a su herencia en 1221, por lo que Maud se convirtió en condesa de Norfolk en ese momento.

Tuvieron cuatro hijos:

 Roger Bigod, IV conde de Norfolk (1209–1270). Murió sin descendencia.
 Hugh Bigod (1212–1266), justiciar de Inglaterra. Se casó con Joan de Stuteville, de la que tuvo hijos.
 Isabel Bigod (h. 1215–1250), que se casó dos veces: con (1) Gilbert de Lacy de Ewyas Lacy, del que tuvo descendencia; y con (2) John FitzGeoffrey, señor de Shere, del que tuvo descendencia.
 Ralph Bigod (h. 1218–¿?), que se casó con Bertha de Furnival, de la que tuvo descendencia.

Hugh Bigod falleció en 1225. Antes del 13 de octubre de ese mismo año, Maud se casó con su segundo marido, William de Warenne, V conde de Surrey. De la unión nacieron dos hijos:

 Isabella de Warenne (h. 1228–antes del 20 de septiembre de 1282), que se casó con Hugh d'Aubigny, V conde de Arundel. Murió sin hijos.
 John de Warenne, VI conde de Surrey (agosto de 1231–h. 29 de septiembre de 1304). En 1247, se casó con Alicia de Lusignan, hermanastra del rey Enrique III de Inglaterra. Este matrimonio tuvo tres hijos.

El segundo marido de Maud falleció en 1240. Su hijo más joven, John, sucedió a su padre como el VI conde de Surrey; sin embargo, como era menor de edad, el administrador de sus propiedades fue Pedro de Saboya, tío de la reina consorte Leonor de Provenza.

Fallecimiento 
Maud murió el 27 de marzo de 1248, a los cincuenta y seis años de edad, y fue sepultada en la abadía de Tintern junto a su madre, dos de sus hermanos y posiblemente su abuela materna.

Maud Marshal en la literatura 
Maud Marshal forma parte del argumento de una novela, To Defy a King, de la autora Elizabeth Chadwick. En el libro, recibe el nombre de Mahelt, no Maud. Ella y su primer marido, Hugh Bigod, figuran como personajes secundarios en varios libros que narran la vida de sus padres: The Time of Singing (Reino Unido: Sphere, 2008), publicado en los EE. UU. como For the King's Favor; The Greatest Knight; y The Scarlet Lion.

Ancestros

Referencias 

 Thomas B. Costain, The Magnificent Century, published by Doubleday and Company, Garden City, Nueva York, 1959.
 Charles Cawley, Medieval Lands, Earls of Pembroke.
 "Matilda Marshal", en The Peerage.

Enlaces externos 

Condesas de Inglaterra
Inglesas del siglo XIII
Fallecidos en 1248
Nacidos en 1192